Rebek je lahko:
 Rebek, eno najstarejših godal
 Rebek, priimek več znanih ljudi